Zhiping kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhiping (socken i Kina, Chongqing), 
 Zhiping (socken i Kina, Zhejiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar